Hibásan elterjedt szállóige az 1942-es Casablanca című filmből – helyesen: „Játszd el, Sam.”

Játszd újra, Sam! (1969) – Woody Allen amerikai rendező színdarabja
Játszd újra, Sam! (1972) – Herbert Ross amerikai rendező filmje